Сезон ЖНБЛ 1998/1999 — это 19-й сезон женской национальной баскетбольной лиги (ЖНБЛ), по окончании которого чемпионом, в первый раз, стала команда «Австралийского института спорта».

В регулярном чемпионате приняло участие восемь команд, на одну меньше, чем в прошлом, так как в межсезонье, в марте 1998 года, была ликвидирована команда «Брисбен Блэйзерс». Регулярный чемпионат в этом сезоне начался 9 октября, а закончился 21 февраля, MVP которого была признана центровая клуба «Австралийского института спорта (АИС)», Лорен Джексон. Наставник клуба «АИС», Фил Браун, был признан тренером года, Кейтлин Райан из команды «Данденонг Рейнджерс» — новичком года. Официально сезон 1998/1999 годов завершился 13 марта, когда команда «АИС» обыграла в финальном матче клуб «Перт Брейкерс» со счётом 88:79, а MVP финала была признана защитник «АИС» Кристен Вил.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок женской НБЛ: Лорен Джексон, Австралийский институт спорта
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Кристен Вил, Австралийский институт спорта
 Новичок года женской НБЛ: Кейтлин Райан, Данденонг Рейнджерс
 Лучший оборонительный игрок женской НБЛ: Эмили Макинерни, Мельбурн Тайгерс
 Лучший снайпер женской НБЛ: Лорен Джексон, Австралийский институт спорта
 Тренер года женской НБЛ: Фил Браун, Австралийский институт спорта

 Сборная всех звёзд женской НБЛ:
 З Кристи Харроуэр (Мельбурн Тайгерс)
 З Шелли Сэнди (Канберра Кэпиталз)
 Ф Джина Стивенс (Перт Брейкерс)
 Ф Рэйчел Спорн (Аделаида Лайтнинг)
 Ц Лорен Джексон (Австралийский институт спорта)

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1998/1999